

Zoologie 
 La sardine (Sardina pilchardus), une espèce de poissons de la famille des Clupeidae.

Cuisine 
 Les sardines à l'huile, un mode de préparation de la sardine (Sardina pilchardus).

Loisirs 
 une sardine, un piquet de tente ;
 la sardine, un jeu de cache-cache.

Musique 
 Les Sardines, chanson humoristique de Patrick Sébastien (2006). 
 The Hot Sardines, un groupe de big band jazz vintage franco-américain de 2007.

Politique 
 Mouvement des sardines, un mouvement politique italien né en 2019.